Le nom José Moreno est porté par les personnes suivantes :
  (1860-1942), un peintre espagnol ;
 José Moreno Villa (1887-1955), un artiste espagnol ;
 José Manuel Moreno (1916-1978), un joueur de football international argentin ;
 José Miguel Moreno (1955-), un musicien espagnol ;
 José Manuel Moreno Periñán (1969-), un coureur cycliste espagnol ;
 José Joaquín Moreno Verdú, dit Josico (1975-), un footballeur espagnol ;
 José Moreno Sánchez (1993-) , un cycliste espagnol ;
José Francisco Moreno Pizarro (1974) Haltherofiliste Franco-Péruvienne

Voir aussi